Fluoran může znamenat

 triviální název spiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-onu, organické (spiro)sloučeniny tvořící základ např. jedné z forem fluoresceinu
 systematický název anorganické sloučeniny HF, fluorovodíku